Бишимбаев:
 Бишимбаев, Куандык Валиханович
 Бишимбаев, Валихан Козыкеевич